Marian Kamiński (zm. 1946) ps. Rawicz – Komendant Obszaru Warszawskiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
 Marian Kamiński (1912–1994) ps. Żaglowiec –  kapitan piechoty Wojska Polskiego, dowódca Zgrupowania "Żaglowiec" w powstaniu warszawskim